Хедерслебен (Гарц) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт, в районе Гарц.
 Хедерслебен (Мансфельд) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт, в районе Мансфельд.